Хандо́рин () — фамилия, встречающаяся в России, образованная от (нецерковного?) имени Хандора.
Известные носители фамилии:

Хандорин 
 Хандорин, Владимир Геннадьевич (род. 1964) — российский историк и публицист, один из известнейших биографов А. В. Колчака. Сын Г. П. Хандорина
 Хандорин, Геннадий Петрович (1932—2021) — работник атомной промышленности СССР, в конце XX и нач. XXI вв. — директор крупнейшего в мире ядерного производственного комплекса «Сибирский химический комбинат»

Примечания